Hymenodiscus är ett släkte av sjöstjärnor. Hymenodiscus ingår i familjen Brisingidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Hymenodiscus